Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос има више значења:

 Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос, Хесус Марија (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лисенсијадо Адолфо Лопез Матеос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику